Salat (rivier), een rivier in Frankrijk, een zijrivier van de Garonne
 Salat (islam) of Salah, het rituele gebed binnen de islam